Lawrence Kutner (ur. jako Lawrence Choudhary; 1975-2009) – fikcyjna postać, bohater dramatu medycznego stacji FOX Dr House, grany przez Kala Penna.

Kutner jest jednym z asystentów dr. House'a w szpitalu Princeton-Plainsboro w New Jersey. Pojawia się w czwartym sezonie, kiedy House szuka nowych członków zespołu. Początkowo House miał zamiar go wyrzucić, jednak Kutner desperacko starał się utrzymać w zespole (m.in. odwracając swój numerek 6, aby udawać 9, licząc że House nie zapamiętał jego twarzy) – i dzięki dobrym pomysłom mu się to udaje, pomimo że charakteryzuje się skłonnością do wywoływania wypadków (m.in. podpalenie jednej z pacjentek).

Kutner jest z pochodzenia Hindusem, wychowanym w rodzinie zastępczej. Jego biologiczni rodzice zginęli w napadzie na sklep, gdy miał 6 lat. Jest samotny, interesuje się m.in. grami komputerowymi.

W piątym sezonie (20 odcinek) ginie śmiercią samobójczą, strzelając sobie w skroń. Potem pojawił się m.in. w 24 odcinku 5 sezonu, oraz 22 odcinku 8 sezonu jako jedna z halucynacji House'a.

Bibliografia 
 

Kutner, Lawrence
Fikcyjni lekarze